Wiesengrund steht für:
 eine mit Wiese bewachsene Niederung
 KZ Wiesengrund, Konzentrationslager in Vaihingen an der Enz, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, siehe KZ-Außenlager Vaihingen
 Theodor Ludwig Wiesengrund, der eigentliche Name von Theodor W. Adorno
 Unternehmen Wiesengrund, deutsche Militäroperation im Zweiten Weltkrieg
 Städtische Nervenklinik für Kinder und Jugendliche Wiesengrund, ehemalige psychiatrische Klinik in Berlin-Wittenau

Gemeinden und Orte:

Deutschland:
 Wiesengrund, Gemeinde im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Wiesengrund (Neuenhagen bei Berlin), Wohnplatz von Neuenhagen bei Berlin, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Im Wiesengrund, Ortslage in Radevormwald, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Verwaltungsgemeinschaft Wiesengrund, ehemalige Verwaltungsgemeinschaft im Landkreis Weißenfels, Sachsen-Anhalt

Österreich:
 Wiesengrund (Gemeinde Matrei am Brenner), Ortsteil von Matrei am Brenner, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Polen:
 Wiesengrund, bis 1936 Niedzwetzken, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Niedźwiedzkie (Prostki), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
Tschechien:
 Wiesengrund, Name der Stadt Dobřany von 1939 bis 1945

Siehe auch: